TV Tropical (Natal) — emissora de televisão brasileira de Natal, Rio Grande do Norte
 Tropical TV — emissora de televisão brasileira de Boa Vista, Roraima

 Ou ainda
 CNT Tropical — emissora de televisão brasileira de Londrina, Paraná, anteriormente TV Tropical
 Imperatriz TV — emissora de televisão brasileira de Imperatriz, Maranhão, anteriormente TV Tropical
 SBT Colíder — emissora de televisão brasileira de Colíder, Mato Grosso, anteriormente TV Tropical
 TV Guará (São Luís) — emissora de televisão brasileira de São Luís, Maranhão, anteriormente TV Tropical
 TV Pernambuco — emissora de televisão brasileira de Caruaru, Pernambuco, anteriormente TV Tropical

Desambiguações de televisão